Imię i nazwisko Tadeusz Aleksandrowicz nosili lub noszą m.in.:
 Tadeusz Aleksandrowicz (zm. po 1800) – marszałek grodzieński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Tadeusz Aleksandrowicz (1923–2017) – polski reżyser teatralny i telewizyjny
 Tadeusz Aleksandrowicz  (ur. 1943) – polski koszykarz i trener koszykówki
 Tadeusz Aleksandrowicz -  polski duchowny rzymskokatolicki, proboszcz Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie